Der Dreiband-Weltcup 1987/4 war das 4. Weltcupturnier im zweiten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 11. bis zum 13. Dezember 1987 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Valkenburg (Zuid-Holland) statt.

Geschichte 
Für den Schweden Torbjörn Blomdahl gab es in Valkenburg den zweiten Weltcup-Sieg im Jahr 1987. Der 25-jährige gewann gegen den gleichaltrigen Italiener Marco Zanetti im Finale mit 3:1 Sätzen. Für den Gesamt-Weltcup-Sieg reichte das Ergebnis aber nicht. Durch einen hart erkämpften 3:2-Sieg gegen Jean Bessems im Achtelfinale sicherte sich Raymond Ceulemans zum zweiten Mal diesen Titel. Ceulemans führte bereits mit 2:0 Sätzen und gewann erst im fünften Satz mit 15:13 in 14 Aufnahmen. Er war auch der erste Spieler, der die am 30. November 1987 neu eingeführte Weltrangliste anführte. Die ersten elf Plätze der Weltrangliste waren für den Weltcup gesetzt. Neu in dieser Saison war auch ein Qualifikationsturnier im belgischen Spa. Bei diesem Grand-Prix-Turnier wurde der 12. gesetzte Spieler für den Weltcup ausgespielt. Sieger wurde der Belgier Laurent Boulanger. Da aber laut BWA-Statuten maximal zwei Spieler aus einem Land in der Setzliste sein dürfen, sicherte sich der Spanier Avelino Rico als Zweiter diesen Platz. Als Sieger durfte Boulanger aber als nicht gesetzter Spieler in Valkenburg teilnehmen.

BWA-Profis und Ausrichterplätze 
BWA-Profis:
  Raymond Ceulemans
  Torbjörn Blomdahl
  Nobuaki Kobayashi
  Dieter Müller
  Rini van Bracht
  Junichi Komori
  Ludo Dielis
  Allen Gilbert
  Richard Bitalis
  Marco Zanetti
  Egidio Vierat
  Avelino Rico

Ausrichterplätze:
  Christ van der Smissen
  Jean Bessems
  Aad Broeders
  Laurent Boulanger

Modus 
 Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
 Die ersten vier der Rangliste (in diesem Fall Raymond Ceulemans, Jun’ichi Komori, Nobuaki Kobayashi und Rini van Bracht) waren für das Achtelfinale gesetzt.
 Wurde ein Satz bei 15 Punkten von Spieler eins beendet, so hatte Spieler zwei keinen Nachstoß.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: SP/Pkte/Aufn/ED/HS

Gesamtsieger BWA-Weltcup 1987

Einzelnachweise 

1987/4
Karambolageveranstaltung 1987
Billardturnier in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Zuid-Holland
Sport (Katwijk)